Herrera de Valdecañas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Herrera de Valdecañas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Herrera de Valdecañas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar